Uppland kan syfta på:

Områden
 Uppland – ett landskap i Sverige
 Uppland (landområde) – en sjöstads eller stapelstads handelsområde i inlandet

Militär
 HMS Uppland – flera örlogsfartyg
 Upplands artilleriregemente – ett svenskt artilleriförband åren 1894–1927.
 Upplands regemente (infanteri) – ett svenskt infanteriförband åren 1626–1957.
 Upplandsbrigaden (1949–1957) – ett svenskt infanteriförband åren 1949–1957.
 Upplandsbrigaden (1957–1984) – ett svenskt infanteriförband åren 1957–1984.
 Upplands regemente (signal) – ett svenskt signalförband åren 1957–2006.
 Upplands flygflottilj – ett svenskt flygförband åren 1943–2003.
 Upplandsgruppen – ett svenskt hemvärnsförband åren 2000–2005
 Upplands- och Västmanlandsgruppen – ett svenskt hemvärnsförband sedan 2005.

Övrigt
 Upplands bergslag – ett bergslag utan privilegier
 SR Uppland – en radiostation
 Uppland Big Band – storband